Název Chválov má více sídel:
 Chválov (Olešná) – část obce Olešná v okrese Pelhřimov
 Chválov (Drslavice) – část obce Drslavice v okrese Prachatice
 Chválov (Nechvalice) – část obce Nechvalice v okrese Příbram
Podobný název Chvalov mají:
 Chvalov (Červené Janovice) – část obce Červené Janovice v okrese Kutná Hora
 Chvalov (Stebno) – část obce Stebno v okrese Ústí nad Labem

Externí odkazy